Il doppio  del Copa Internacional de Tenis Total Digest 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Carsten Ball e Chris Guccione won the first edition of the tournament 6–3, 3–6, [11–9] in the final contro Jordan Kerr e John-Patrick Smith.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali)

  Marcelo Demoliner /  André Sá (primo turno)
  Jordan Kerr /  John-Patrick Smith (finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Copa Internacional de Tenis Total Digest 2013
ATP Challenger Tour 2013